

Codici 
 J7 – codice vettore IATA di Denim Air

Matematica 
 J7 – piramide triangolare elongata, uno dei solidi di Johnson